General ou général en français est un grade militaire utilisé dans de nombreuses forces armées :
 General et ses nombreuses déclinaisons dans les différentes forces armées en Allemagne ;
 General en Australie ;
 General aux États-Unis ;
 General au Royaume-Uni.

Voir aussi 
 Général